

Nom de famille 

 John Edgerley (1814-1849), botaniste pionnier en Nouvelle-Zélande ;
 Kate Edgerley (1887-1939), botaniste et enseignante néo-zélandaise ;
 Susan Edgerley (née en 1960), artiste canadienne.

Toponymes 

 Edgerley (Cheshire), paroisse civile dans le Cheshire, Angleterre.